es un apellido japonés. Hay varias personas relevantes con él:

Hayami Kishimoto, cantante de J-Pop.
Masashi Kishimoto, dibujante del manga Naruto.
Seishi Kishimoto, mangaka, hermano del anterior.